Abbozzo (italienisch „Entwurf“, „Skizze“ und abbozzare, „anlegen“) ist ein Begriff aus der Malerei und bezeichnet die skizzenhafte erste Umreißung eines Werkes. Außerdem wird er verwandt für den monochromen Hintergrund eines Bildes, der vor dessen Entstehung auf den Bildträger aufgetragen wird.

Einzelnachweise 

Malerei
Technik der Malerei